Чинара:

 Чинара — дерево.

В культуре 
 Чинара — советский телефильм Загида Сабитова (1973).
 «Чинара» — песня узбекской группы «Ялла» (1995).
 «Чинара» — рассказ узбекского писателя Шоима Бутаева.
 «Чинара» — сборник рассказов казахского писателя Муслима Кумарбекова (1978).
 «Чинара» — поэма казахского поэта-акына Габдимана Игенсартова (1961).
 «Чинара» — стихотворение узбекского писателя Мирмухсина Мирсаидова.
 «Чинара» — стихотворение грузинского поэта Николая Бараташвили.

См. также 
 Чинар
 Чинарова